Il singolare del torneo di tennis South African Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Amos Mansdorf che ha battuto in finale Matt Anger 6-3 3-6 6-2 7-5.

Teste di serie

  Andrés Gómez (quarti di finale)
  Thierry Tulasne (primo turno)
  Kevin Curren (secondo turno)
  Johan Kriek (semifinali)

 Guy Forget (primo turno)
 Jakob Hlasek (primo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)
 Christo Steyn (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

South African Open 1986